Il pagliaccio – racconto giovanile di Thomas Mann
Il pagliaccio – film del 1953 diretto da Robert Z. Leonard
Il pagliaccio – film del 2006 diretto da Ali Taner Baltaci e Cem Yılmaz
Un ragazzo nel cuore/Il pagliaccio – singolo del 1969 di Marcella Bella
Il pagliaccio – singolo del 2009 di Cesare Cremonini